«Горькие зёрна» — советский фильм 1966 года снятый на киностудии «Молдова-фильм» режиссёрами Валериу Гажиу и Вадимом Лысенко.

Сюжет 
Фронтовые друзья — Мирча, Степан и Павел — решают вместе строить новую жизнь в родном молдавском селе, вступая в борьбу с кулаками…

В ролях 
 Ион Шкуря — Мирчи Скутару
 Леонид Неведомский — Степан Чеботарь
 Юрий Горобец — Павел
 Маре Хелластэ-Гаршнек — Анжела
 Григоре Григориу — Андрей Войновяну
 Думитру Маржине — Штефэнел
 Михаил Бадикяну — Тудораш
 Фёдор Никитин — Бадя Илие
 Думитру Фусу — Сиплый
 Марика Бэлан — Василуца
 Екатерина Казимирова — матушка Мария
 Андрей Богачев — отец Андрея Войновану
 Виктор Соцки-Войническу — учитель
 Ион Горя — крестьянин
 Василий Бузату — активист
 Владимир Богату — Костиков
 Александра Юрчак — эпизод
 Домника Дариенко — эпизод
 Алексей Смирнов — эпизод
 Аркадий Трусов — эпизод
 Виктор Полищук — эпизод
 Георгий Хассо — эпизод
 Андрей Нагиц — эпизод
 Трифон Грузин — эпизод

 Прокат в СССР 
Фильм — один из лидеров кинопроката СССР 1967 года, занял 38 строчку, его посмотрели 10 400 000 зрителей.

 Фестивали и награды 
 Премия III-го Всесоюзного кинофестиваля (1968) за лучший киносценарий.
 Диплом Кинофестиваля республик Прибалтики, Белоруссии и Молдавии (Кишинев, 1967).
 Диплом Международного симпозиума сценаристов в Дубровниках (1967).
 Премии Ленинского комсомола Молдавии (1967) создателям фильма.

 Литература 
 Закржевская Л. — Семь выстрелов над Редю-Маре (О худож. фильме «Горькие зерна») // Комсомольская правда, 12 сентября 1967
 Гуров Л. — Через время (в том числе о худож. фильме «Горькие зёрна») // Искусство кино, № 8, 1967. — стр. 62—66
 Широкий В. — «Горькие зерна» (Об одноим. худож. фильме. Постановка в Гажиу и В. Лысенко) // Советская Молдавия, 17 января 1967
 Майоров В. и Ольченко Д.'' — Горькие зерна (О худож. фильме. Режиссеры В. Гажиу и В. Лысенко) // Молодёжь Молдавии, 16 февраля 1967
 Горькие зёрна // Советские художественные фильмы: 1966—1967. — М.: Нива России, 1995. — стр. 29
 Горькие зёрна // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520 с. — стр. 97

Фильмы СССР 1966 года
Исторические фильмы СССР
Фильмы студии «Молдова-фильм»
Фильмы Вадима Лысенко